Annonàcia (Annonaceae)
és una família de plantes amb flors que són arbres, arbusts i rarament lianes.
Amb unes 2.300 a 2.500 espècies i més de 130 gèneres,
és la família més gran de l'ordre Magnoliales. Només cinc gèneres, Annona, Rollinia, Uvaria, Melodorum i Asimina produeixen fruits comestibles.
El gènere tipus n'és Annona. La família es concentra als tròpics amb poques espècies a les regions temperades. Unes 900 espècies són del Neotròpic, 450 són de l'Afrotròpic, i altres espècies indomalaies.

Sistemàtica

Usos

Alimentació 
Els fruits grossos i comestibles van rebre el nom d'"anona" pels espanyols i portuguesos. Inclouen les espècies: A. reticulata, A. cherimola, A. muricata, A. squamosa, A. diversifolia, A. purpurea, atemoya (un encreuament entre A. cherimola i A. squamosa; i Rollinia deliciosa.

Medicina 
S'han trobat propietats antifúngiques, bacteriostàtiques, antimalària i especialment citostàtica de fulles i escorça.

Gèneres

Referències

Enllaços externs 

 List of Annonaceae genera of the GRIN Database

Annonàcies